Рубе́жное шоссе — шоссе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Вознесенского шоссе до Оборонной улицы.

История 
Шоссе начали строить в начале 2017 года, чтобы связать продолжение Оборонной улицы с Вознесенским шоссе.

25 декабря 2018 года открылось рабочее движение по части дороги, а через год, 12 декабря 2019 года, состоялось открытие магистрали в полном объёме.

Летом 2019 года Топонимической комиссией для данной дороги было утверждено название Рубежное шоссе, в связи с тем, что шоссе «пересекает Колпинский оборонный рубеж, существовавший во время Великой Отечественной войны». 22 апреля 2020 года название было официально утверждено.

Достопримечательности  
Единственный более-менее крупный объект на Рубежном являются "Новые Кресты" - следственный изолятор , открытый в 2017 году .

Пересечения 
 Вознесенское шоссе
 Понтонный проезд
 проектируемая улица
 Оборонная улица

Примечания